Widełka (ukr. Думниця) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej osada należąca do Kozłowa w powiecie kamioneckim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim